Матала — місто, провінція Уїла, Ангола
 Матала — присілок, Аскінський район, Башкортостан, Росія